Soon Over Babaluma — шестой студийный альбом краут-рок-группы Can, первый альбом, записанный без лидирующего вокалиста, с уходом Дамо Судзуки.

Об альбоме 
Большинство критиков считают этот альбом последним из череды лучших альбомов Can. Стиль альбома продолжает и развивает эмбиентное звучание предыдущего альбома, Future Days.

Список композиций 
Все композиции написаны группой «Can», кроме «Dizzy Dizzy» — на стихи Дункана Фаллоуэлла
 «Dizzy Dizzy» — 5:40
 «Come sta, La Luna» — 5:42
 «Splash» — 7:45
 «Chain Reaction» — 11:09
 «Quantum Physics» — 8:31

Участники записи 
 Хольгер Шукай — бас-гитара; вокал;
 Михаэль Кароли — гитара; скрипка; вокал;
 Яки Либецайт — ударные;
 Ирмин Шмидт — клавишные; вокал.

Ссылки 
 Soon Over Babaluma на discogs.com

Альбомы 1974 года
Альбомы психоделического рока
Альбомы прогрессивного рока
Can
Альбомы краут-рока